Nu Pagadi bezeichnet

 Nu Pagadi (Band), deutsche Band
 Nu Pagadi (Milch-Schoko-Creme), Markenname eines Haselnuss-Nougat-Brotaufstriches, siehe Nudossi
 Hase und Wolf; Originaltitel Nu, pogodi, auch Nu Pagadi ("ну, погоди!" russ. Na warte [,du]!)